Кушинагар:

 Кушинагар — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Кушинагар — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.